Statte est une commune de la province de Tarente dans la région Pouilles en Italie.

 Statte est une localité de la ville de Huy de la province de Liège en Belgique.
 Statte, un ruisseau dans les Hautes Fagnes.